Tonciu  se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Tonciu (Tacs, Tatsch, Totsch), Bistrița-Năsăud
 Tonciu (Tancs, Tesch), Mureș

Toponime românești